ima više značenja.

 Dienestrol, lek
 Digitalni video, format trake